Куявский — фамилия; имеет женскую форму .

Носители фамилии 
 Куявский, Александр Альфонсович (1880—1968) — участник Белого движения на Юге России, генерал-майор. 
 Куявский, Мариуш (род. 1986) — польский гребец-байдарочник, участник летних Олимпийских игр в Пекине, серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы.

Прочие 
 Казимир I Куявский (ок. 1211—1267) — князь куявский, серадзский, ленчицкий и добжыньский, представитель династии Пястов.



См. также 
 Брест-Куявский мир — мирный договор Польшей и Тевтонским орденом, подписанный в 1435 году в Бжесце-Куявском и окончивший польско-тевтонскую войну 1431—1435 годов.